Proskurow () steht für:

 ehemaliger Name der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj
 Iwan Josifowitsch Proskurow (1907–1941), sowjetischer General und Chef des Militärgeheimdienstes GRU